Oliena (en sard, Ulìana) és un municipi sard, situat a l'illa de Sardenya i a la província de Nuoro. L'any 2004 tenia 7.689 habitants. Limita amb els municipis de Dorgali, Nuoro i Orgosolo. Forma part de la subregió de Barbagia di Ollolai.

Administració

Personatges il·lustres 
 Gianfranco Zola, futbolista.
 Mario Melis, polític.

Municipis de Nuoro